Kometa bezeichnet:

 Bauwerke:
 Kometa, ein russisches Eisschnelllaufstadion in Kolomna

 Kameramodell:
 Kometa (Kamera), russische Kamera

 Schiffsklasse:
 die Kometa (Tragflügelboot), Passagier-Tragflügelboot Flying Dolphin Zeus
Siehe auch:
COMETA
Komeda
Komet (Begriffsklärung)